Ellaline Terriss – attrice inglese
 Millie Terriss – attrice statunitense
 Tom Terriss – regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese